Frustration Ridge ist der Name folgender Gebirgskämme in Antarktika:
 Frustration Ridge (Admiralitätsberge) im Viktorialand
 Frustration Ridge (Churchill Mountains) in der Ross Dependency